Plaats in Indonesië
 Ngreco (Weru), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Ngreco (Kandat), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Ngreco (Tegalombo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java